Анри́ Дютийё (; 22 января 1916, Анже — 22 мая 2013, Париж) — французский композитор.

Биография 

Среди предков Дютийё — живописцы и композиторы, друзьями семьи были в своё время Эжен Делакруа, Камиль Коро, Габриэль Форе; один из его родственников — художник Морис Буатель. Учился в консерватории Дуэ, затем — в Парижской консерватории. Получил Римскую премию за кантату «Перстень короля» (1938). В 1942 несколько месяцев руководил оркестром Парижской оперы, в 1944—1963 работал на радио. В 1961 Альфред Корто пригласил его преподавать в парижскую Нормальную школу музыки, с 1970 он преподавал также в Консерватории. Среди учеников Дютийё — композитор Жерар Гризе. Писал музыку для театра и кино.

Жена — пианистка Женевьева Жуа (1919—2009).

Художественная манера 
Развивал поиски Равеля, Дебюсси и, в особенности, Альбера Русселя. Испытал влияние Бартока, Стравинского и Бриттена.

Творческое сотрудничество 
Сотрудничал с Роланом Пети, Мстиславом Ростроповичем, Айзеком Стерном и др.

Признание 
 Орден Почётного легиона (2004),
 Большая национальная музыкальная премия (1967),
 Императорская премия (1994),
 Орден Святого Карла (командор, 1998),
 премия Эрнста Сименса (2005),
 Золотая медаль Королевского филармонического общества Великобритании (2008).

Избранные произведения 
 Соната для фортепиано (1947, посв. Женевьеве Жуа)
 Симфония n° 1 (1951)
 Le Loup, балет, либретто Жана Ануя (1953)
 Chansons de bord для детского хора (1954)
 Симфония n° 2 «Двойник» (1959)
 Métaboles для оркестра (1965)
 Tout un monde lointain… для виолончели и оркестра, на стихи Бодлера (1970)
 Trois strophes sur le nom de Sacher для виолончели соло (1976)
 Ainsi la Nuit для струнного квартета (1977)
 Timbres, espace, mouvement или La Nuit Étoilée для оркестра, по картине Ван Гога Звёздная ночь (1978)
 L’Arbre des Songes для скрипки и оркестра (1985)
 Mystère de l’Instant для цимбал, струнного оркестра и перкуссии (1989)
 Les Citations для гобоя, клавесина, контрабаса и перкуссии (1991)
 The Shadows of Time для оркестра и детского хора (1997)
 Sur le même accord, ноктюрн для скрипки и оркестра, посвящается Анне-Софи Муттер (2002)
 Correspondances для сопрано и оркестра на слова Притвиндры Мукерджи, Александра Солженицына, Рильке и Ван Гога, посвящается Доун Апшоу (2003)
 Le Temps l’horloge для голоса и оркестра на стихи Жана Тардьё и Робера Десноса, посвящается Рене Флеминг (2007)

Ссылки 
 Дискография (фр., англ.)
 Биография, дискография (фр.)
 
 Некролог Анри Дютийё

Лауреаты премии Эрнста Сименса
Лауреаты Императорской премии Японии
Лауреаты Римской премии
Преподаватели Нормальной школы музыки
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Члены Баварской академии изящных искусств